Type 95 Ha-Go – Carro armato leggero giapponese
 Type 95 – Carro armato pesante multitorretta giapponese
 Type 95 – Cannone campale giapponese da 75 mm
 Type 95 – Mortaio giapponese da 150 mm
 Type 95 Black Medal – Fuoristrada giapponese
 Type 95 SPAAA – Semovente antiaereo cinese
 Type 95 – Siluro giapponese
 QBZ-95 o Type 95 – Fucile d'assalto bullpup cinese
 QBB-95 – Mitragliatrice leggera cinese
 Peugeot Type 85 e 95 – autovetture della Peugeot